II wojna punicka
 wojna duńsko-szwedzka (1643–1645)